Сан Хуанито де Ескобедо има више значења:

 Општина Сан Хуанито де Ескобедо (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хуанито де Ескобедо (Сан Хуанито де Ескобедо, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику